Matías Romero (diplomaat), Mexicaans diplomaat
 Matías Romero (Oaxaca), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Oaxaca